Kerran ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Louis Kerran (gebürtig Ferdinand Kehrhan; 1883–1949), britischer politischer Aktivist (Labour Party)

Siehe auch:
 Dolmen von Kerran, Megalithanlage in der Bretagne